Publius Sulpicius kan syfta på bland andra:

 Publius Sulpicius Quirinius, konsul 12 f.Kr., romersk ämbetsman